Белцóв е село в Северна България. То се намира в община Ценово, област Русе.

География 
Белцов се намира на 4 км от общинския център Ценово. Кметът на с. Белцов е Боряна Георгиева. То е разположено на десния бряг на р. Янтра, почти на 10 км от устието ѝ. Белцов е по-близо до Свищов, отколкото до Русе. От Свищов го делят 36 км, а до Русе са почти 60 км.

История 
Има няколко версии за произхода на името на село Белцов. Някои смятат, че селото е получило името си благодарение на една билка, наричаща се „белизма“. Тя е рядко срещано растение, природен халюциноген, описано в Червената книга на България за редки представители на нашата флора и фауна. Недалеч от селото има поляна, където расте „белизма“ или „сладко биле“, както я наричат местните хора. Тази поляна е оградена, за да не могат да влизат тревопасни животни.

Според друга версия селото е наречено на един от първооснователите си – Белчо. Той е бил балканджия, избягал от турците с целия си род и заселил се по поречието на р. Янтра.

На карти от края на XIX век името на селището е изписано "Бѣлцово" с брой домакинства 140.

От таблица 1 може да се заключи, че селото има значително по-малко население (583) от средното за околията (838) или на 26-о място от 41 селища. Това класифицира селището като едно от малките села в околията.

Религия 
Религията на местните жители е източно православие. Селото е едно от малкото населени места в област Русе, където няма присъствие на малцинства.

Обществени институции 
Читалище „Пробуда-1922 г.“ е обществената институция, грижеща се за духовния живот в селото. То организира честването на повечето християнски празници и обичаите, характерни за тях – коледуване; изгонване на злите духове от къщите с помощта на „бразаи“ – това са местните кукери; лазаруване и др.

Читалището разполага с библиотека и читалня.

Културни и природни забележителности 
Природни забележителности:

 Дядо Старчовата пещера
 Живописни меандри по поречието на р. Янтра - подходящи за пускане с каяк.

Културни забележителности:

 Паметник на загиналите във войните белцовчани - намира се на площада.

Редовни събития 
Ежегоден селски събор – всяка първа неделя на месец Ноември

Личности 
 Родени в Белцов
 Мария Димитрова, акробатка (р. 1955)
Починали в Белцов
 Вълчо Атанасов Тюркеджиев (1875 – 1920), български революционер от ВМОРО

Източници 

Села в област Русе
Населени места в община Ценово